De UEFA Europa League is een jaarlijks door de UEFA georganiseerde voetbalbekercompetitie die in het seizoen 2009/10 van start ging als vervanging van de UEFA Cup (in de volksmond tot 1999 als de Europacup III bekend). Ook de UEFA Intertoto Cup werd in deze competitie geïntegreerd. De bokaal, de UEFA-beker, bleef dezelfde. Na de UEFA Champions League is de UEFA Europa League de belangrijkste clubcompetitie in Europa.

Bokaal 
De UEFA-beker is in principe een wisselbeker, wat inhoudt dat de winnende club de beker tot de eerstvolgende finale in zijn prijzenkast mag zetten en daarna de beker weer bij de UEFA moet inleveren. In plaats van het 15 kg wegende zilveren kunstwerk krijgt de winnende club van de UEFA vervolgens een replica van de beker. Een uitzondering hierop is als de UEFA-beker in drie opeenvolgende seizoenen gewonnen wordt of in totaal vijf keer. Sevilla was in het seizoen 2015/16 de eerste club die het lukte om het toernooi voor de derde keer op rij te winnen en tegelijkertijd ook de eerste die het voor de vijfde keer in totaal won.

De UEFA Cup is ongeveer 65 centimeter hoog, 33 centimeter breed en 23 centimeter diep. De beker, die in het Bertoni-atelier te Milaan is ontworpen, is volledig met de hand vervaardigd.

Geschiedenis 

De UEFA Cup werd door de UEFA geïntroduceerd in het seizoen 1971/72. Het kwam daarmee in de plaats van de Jaarbeursstedenbeker (dit toernooi was geen UEFA-toernooi) die dertien keer was georganiseerd. Dat toernooi was ontstaan naar een idee van de Zwitser Ernst Thommen, de Italiaan Ottorino Barrasi en Sir Stanley Rous uit Engeland. Hun idee was het organiseren van een toernooi met representatieve ploegen uit de diverse steden in Europa die regelmatig handelsbeurzen organiseerden. Twee weken na het ontstaan van de Europacup I (de naam van de UEFA Champions League voor de naamswijziging), werd de Jaarbeursstedenbeker op 18 april 1955 opgericht. Na 1968 werd door sommigen voor dit toernooi ook wel de Engelse benaming Runners Up Cup gebruikt, omdat vanaf dit jaar deelname werd gebaseerd op de eindrangschikking in de nationale competities, hetzelfde systeem dat de UEFA vanaf 1971/72 voor de UEFA Cup zou hanteren.

Nadat de UEFA de organisatie in 1971 zelf in handen nam werd de link met de handelsbeurzen verbroken. Tot 1975 gold nog wel de regel dat er maar één team per stad afgevaardigd mocht worden. Nadat Everton FC (4e in de competitie) in 1975 als gevolg van deelname van Liverpool FC (2e in de competitie) volgens deze regel niet mee mocht doen aan het toernooi, spande Everton hiertegen een rechtszaak aan en won deze, waarna Everton dat seizoen alsnog deelnam. De UEFA heeft vervolgens in dat jaar de regel geschrapt. In plaats van UEFA Cup werd vroeger in de volksmond ook nog weleens de benaming 'Europacup III' gebruikt, naast de Europacup I (voor landskampioenen) en de Europacup II (voor bekerwinnaars).

Nadat in 1999 de Europacup II werd opgeheven, speelden de bekerwinnaars sindsdien mee in de UEFA Cup.

Met ingang van het seizoen 2009/10 werd de UEFA Cup vervangen door de UEFA Europa League. Ook de UEFA Intertoto Cup werd in deze competitie geïntegreerd.

Opzet 
Het toernooi heeft in de geschiedenis twee speelwijzen gekend. De eerste 33 toernooien werden volledig volgens het knock-outsysteem gespeeld. In het seizoen 2004/05 werden, dit naar voorbeeld van de UEFA Champions League, de groepswedstrijden ingevoerd -al was dit in tegenstelling tot de Champions League een halve competitie-, waarna de slotfase weer volgens het knock-outsysteem werd gespeeld.
De finale vond in de eerste 26 edities plaats door middel van een thuis- en uitwedstrijd. Sinds het seizoen 1997/98 wordt de finale over één wedstrijd gespeeld. De speellocatie wordt ruim een jaar van tevoren aangewezen.

In de Europa League wordt gespeeld volgens hetzelfde systeem als in de UEFA Champions League. Dit betekent dat het hoofdtoernooi met een groepsfase begint, waarin de ploegen in één groep een thuis- en uitwedstrijd spelen tegen de andere drie ploegen in de groep. Daarna zal elke volgende ronde een knock-outronde zijn met eveneens een thuis- en uitwedstrijd. Alleen de finale bestaat uit één wedstrijd die op neutraal terrein wordt gespeeld. Doordat het stadion waar de finale plaatsvindt lang van tevoren wordt gekozen, kan het voorkomen dat het stadion ook de thuisbasis is van een van de twee finalisten. Dit staat los van wie voor de finale als uitspelend team en als thuisspelend team wordt aangewezen.

Welke clubs aan het toernooi deelnemen en op welk moment ze instromen, wordt bepaald door de positie van de landen op de UEFA-competitiecoëfficiëntenranglijst.

In de onderstaande tabel staat de theoretische samenstelling van het deelnemersveld per ronde. De uiteindelijke samenstelling wijkt af van deze theoretische tabel. Dit komt doordat de gereserveerde plek voor de titelverdediger kan vrijkomen indien deze club zich via de nationale competitie voor de UEFA Champions League kwalificeert. Daarnaast wordt een nationale bekerwinnaar vervangen door de verliezend bekerfinalist indien die bekerwinnaar zich voor de Champions League weet te plaatsen; indien mogelijk zal dan de verliezend bekerfinalist in een eerdere ronde instromen, tenzij de UEFA met een voetbalbond andere afspraken heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld met Nederland in verband met de play-offs. Vanaf seizoen 2012/13 is de situatie iets gewijzigd waardoor de zes hoogst geklasseerde landen volgens de UEFA ranglijst hun bekerwinnaar direct naar de groepsfase kunnen afvaardigen.

 #Q = nummer voorronde, BW = bekerwinnaar, #2-#6 = eindpositie in de nationale competitie van een land

 * De 48 clubs in de groepsfase spelen in 12 groepen van 4 clubs. Zij spelen tegen elke club uit de groep een thuis- en een uitwedstrijd. De nrs. 1 en 2 van de groepen plaatsen zich voor de tweede ronde (knock-outfase).

Situatie tussen 2009 en 2012 
In de seizoenen 2009/10, 2010/11 en 2011/12 werd de volgende opzet gehanteerd:

Prijzenpot 
 1e voorronde: € 240.000
 2e voorronde: € 260.000
 3e voorronde: € 280.000
 Uitschakeling Play-offronde: € 300.000
 Startgeld: € 2.920.000
 Groepsfase overwinning: € 570.000
 Groepsfase gelijkspel: € 190.000
 Groepsfase winnaar: € 1.000.000
 Groepsfase runners-up: € 500.000
 2e ronde: € 500.000
 Achtste finale: € 1.100.000
 Kwartfinale: € 1.500.000
 Halve finale: € 2.400.000
 Verliezend finalist: € 4.500.000
 Winnaar: € 8.500.000
+ deelname aan UEFA Champions League volgend seizoen

Finales

Statistieken

Deelnemende clubs 2010-heden 
In de onderstaande statistieken zijn de deelnames van alle clubs samengevoegd. Zij-instromers vanuit de UEFA Champions League zijn hierin niet meegerekend, tenzij de ploeg de finale heeft gehaald.

Winnaars 

(*) Deze clubs wonnen alle UEFA hoofdcompetities

Finales per land

Puntenklassement 
De volgorde is gebaseerd op het aantal punten behaald met wedstrijden in de UEFA Cup en Europa League (twee per gewonnen wedstrijd, één punt per gelijkspel en nul per verloren wedstrijd).

Bijgewerkt tot en met 6 mei 2022.

Belgische en Nederlandse winnaars (sinds 2009) 
De Belgische en Nederlandse voetballers die de beker wonnen, staan hieronder. Het gaat om spelers die aangesloten waren bij een winnende club en in minstens een van de wedstrijden in aanloop naar de winst in actie kwamen.

Belgen 
 Thibaut Courtois (2012)
 Eden Hazard (2013, 2019)
 Marouane Fellaini (2017)

Nederlanders 
 Nathan Aké (2013)
 Timothy Fosu-Mensah (2017)
 Daley Blind (2017)
 Luuk de Jong (2020)
 Sam Lammers (2022)

Meeste wedstrijden 

Bijgewerkt tot en met 6 mei 2022.

Topscorers aller tijden 

Bijgewerkt tot en met 6 mei 2022.

Meeste goals in een enkel seizoen 

Bijgewerkt tot en met 19 mei 2022.

Externe links 
 UEFA Europa League op uefa.com
 UEFA Europa League op RSSSF